Oro blu – lega di oro e ferro
 Oro blu – album degli Armonium del 1986
 Oro blu (Blue Gold) – romanzo di Clive Cussler e Paul Kemprecos del 2000
 Oro blu – così viene denominata talvolta l'acqua in virtù della sua preziosità.
 Oro blu – album di Bresh del 2022